

Toponymes 

 Roquelaure, commune française, située dans le département du Gers ;
 Pouy-Roquelaure, commune française, située dans le département du Gers ;
 Roquelaure-Saint-Aubin, commune française, située dans le département du Gers.
Bois de Roquelaure , sur la commune de Lapugnoy ( Pas-de-Calais)

Patronymes 

 les membres de la famille gasconne de Roquelaure : 
 Antoine de Roquelaure (1544-1625), maréchal de France, seigneur de Roquelaure ;
 Gaston-Jean-Baptiste de Roquelaure (1615-1683), duc de Roquelaure, fils du précédent ;
 Antoine Gaston de Roquelaure (1656-1738), maréchal de France, marquis puis duc de Roquelaure, fils du précédent ;
 les membres d'autres familles : 
 Armand de Roquelaure (1721-1818 à Paris), évêque français.

Voir également 
 L’hôtel de Roquelaure, construit par Antoine Gaston de Roquelaure en 1724.
 Raynal et Roquelaure, entreprise agroalimentaire française.
 Le château de Roquelaure, situé à l'ouest de Lassouts.
 La coulée de lave de Roquelaure (ou "Clapas de Tubiès"), clapier du département de l'Aveyron, dans la vallée du Lot.